Barone ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Barone (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin
 Barbara Barone (* 1943), chilenische Springreiterin
 Borys Barone (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Carmelo Barone (* 1956), italienischer Radrennfahrer
 Enrico Barone (1859–1924), italienischer Wirtschaftswissenschaftler
 Gary Barone (1941–2019), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikpädagoge
 Marian Barone (1924–1996), US-amerikanische Turnerin
 Mike Barone (* 1936), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Onofrio Barone (* 1964) italienischer Fußballspieler und -trainer
 Ottavio Barone (* 1974), italienischer Boxer
 Simone Barone (* 1978), italienischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Barone Canavese
 Baron (Begriffsklärung)